Hagenberg steht für:

Orte:
 Hagenberg (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Hagenberg (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hagenberg im Mühlkreis, Marktgemeinde im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hagenberg (Gemeinde Edt), Ortschaft der Gemeinde Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Hagenberg (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hagenberg (Gemeinde Fallbach), Katastralgemeinde von Fallbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Hagenberg (Kreis Sonderburg), ehemalige Gemeinde in Nordschleswig
 Mount Hagen, Ort in Papua-Neuguinea, der in früherer Zeit bisweilen diese Bezeichnung trug

Gebäude:
 das Schloss Hagenberg in Oberösterreich
 Campus Hagenberg, ein Standort der FH Oberösterreich
 das Schloss Hagenberg (Weinviertel) in Niederösterreich

Berge:

 Hagenberg (Schlierseer Berge), , Berg in Oberbayern
 Hagenberg (Wien), , Berg in Wien
 Hagenberg (Bad Iburg), , Berg in Niedersachsen
 Hagenberg (Oberpfälzer Wald), , Berg im Oberpfälzer Wald bei Waldmünchen
 Hagenberg (Spalt), , Berg in der Stadt Spalt, Mittelfranken
 eine Anhöhe bei Schnürpflingen in Baden-Württemberg
 eine Anhöhe in Calvörde, Sachsen-Anhalt

Personen:
 Gustav Hagenberg (* 1862 in Melle, † 1946 in Hildesheim), deutscher General
 Helfried Hagenberg (1940–2022), deutscher Bildhauer und Grafiker

Siehe auch:
 Hagberg
 Hageberg
 Hagnberg
 Haggenberg
 Hagenburg (Begriffsklärung)
 Hakenberg